Wahlkreis 13 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 13
 Landtagswahlkreis 13
 Reichstagswahlkreis 13